Петти — английская фамилия.

Фамилия 
 Петти, Брайс (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Петти, Джордж (1894—1975) — американский художник.
 Петти, Джон (1839—1893) — английский художник.
 Петти, Лори (род. 1963) — американская актриса.
 Петти, Ричард (род. 1937) — американский гонщик.
 Петти, Ричард — американский психолог.
 Петти, Том (1950—2017) — американский рок-музыкант.
 Петти, Уильям (1623—1687) — английский статистик и экономист.

Составные фамилии

См. также 
 Пети
 Петтиджон